Csepreghy Ferenc
 Csepreghy Ferenc (1842–1880) író, költő
hasonló nevűek
 Csepregi Turkovitz Ferenc (?–1758) református tanár